Les Salelles kan syfta på:
 Les Salelles, Ardèche
 Les Salelles, Lozère